Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoInternazionali BNL d'Italia  2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Richard Gasquet (Qualificato)
 Alberto Martín (ultimo turno)
 Ivo Karlović (primo turno)
 Kevin Kim (primo turno)
 Santiago Ventura (ultimo turno)
 Juan Mónaco (Qualificato)
 Paul-Henri Mathieu (Qualificato)
 Albert Montañés (Qualificato)

 Olivier Patience (primo turno)
 Peter Wessels (ultimo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Victor Hănescu (Qualificato)
 Assente
 Stanislas Wawrinka (primo turno)
 Óscar Hernández (ultimo turno)
 Gilles Simon (primo turno)

Qualificati 

 Richard Gasquet
 Stanislas Wawrinka
 Julien Benneteau
 Victor Hănescu

 Nicolás Almagro
 Juan Mónaco
 Paul-Henri Mathieu
 Albert Montañés

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2005